Andy Kim peut faire référence à :
 Andy Kim (1946-), chanteur et compositeur canadien ;
 Andy Kim (1982-), homme politique américain.